Млечник — название многих растений с молочным или цветным густым соком
 Млечник (Glaux) —  монотипный род семейства Первоцветные.
 Млечник (Lactarius) — род грибов семейства Сыроежковые.
 Млечник — анатомически выделяемая структурная единица у растений, выделительные структуры, пронизывающие все растение, содержат млечный сок — латекс.